Вулиця Декабристів — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається перехрестям з вул. Львівською та закінчується перехрестям з вул. Івана Мазепи. Названа на честь представників дворянства, учасників повстання проти самодержавства у грудні 1825 року.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли